Universitäts-Organisationsgesetz bezeichnet zwei verschiedene österreichische Bundesgesetze:
 das Bundesgesetz vom 11. April 1975 über die Organisation der Universitäten (Universitäts-Organisationsgesetz – UOG), BGBl. Nr. 258/1975, häufig (auch in juristischer Fachliteratur) auch als „Universitäts-Organisationsgesetz 1975“ oder „UOG 1975“ bezeichnet
 das Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten (UOG 1993), BGBl. Nr. 805/1993, häufig (auch in juristischer Fachliteratur) auch als Universitäts-Organisationsgesetz 1993 bezeichnet, welches das vorgenannte Gesetz ablöste